La Ladera är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Lerma och delstaten Mexiko, i den sydöstra delen av landet,  km väster om huvudstaden Mexico City. La Ladera ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt La Ladera är kuperad österut, men västerut är den platt. Runt La Ladera är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Cuajimalpa,  km öster om La Ladera. Trakten runt La Ladera består till största delen av jordbruksmark.

Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Lerma